Utah je lahko:
 Utah, zvezna država ZDA
 obala Utah